Rente est un nom commun, ou plus rarement un nom propre, qui peut désigner :

 Rente, revenu financier issu d'un bénéfice ou d'un investissement
 Rente (Lugo), localité espagnole de la province de Lugo dans la communauté autonome de Galice, située sur le Camino francés du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.